Montalto kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Montalto delle Marche, kommun i Ascoli Piceno, Marche,  
 Montalto Pavese, kommun, Lombardiet, Provincia di Pavia, 
 Montalto Ligure, frazione, Ligurien, Provincia di Imperia, 
 Montalto (ort i Italien, Toscana, Province of Arezzo, lat 43,50, long 11,66), 
 Montalto (ort i Italien, Molise), Provincia di Isernia, 
 Montalto (ort i Italien, Veneto), Provincia di Verona, 

Robotskapade Italienförgreningar